Teófanes, o Confessor  — monge e cronista bizantino
 Teófanes Continuado () — nome genérico para denominar os autores anônimos que continuaram a crônica de Teófanes, o Confessor, até 961
 Teófanes, o Grego  — artista bizantino e um dos maiores pintores de ícones da Moscóvia
 Teófanes, o Cretense () — importante pintor de ícones e a figura mais importante do período na pintura grega de paredes

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história